Kata Mihály (1935) gyógyszerész, egyetemi tanár, professor emeritus
 Kata Mihály (2002) labdarúgó